Sicilia kan twee betekenissen hebben:
Sicilia, voor de Romeinse provincie Sicilia;
Sicilië, voor het eiland Sicilië.